Grandidier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Grandidier
 Guillaume Grandidier